Henry Rousso, historien français
Vanessa Rousso, joueuse de poker américaine
Catherine Rousso, journaliste